Trepča (Andrijevica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Andrijevica
 Trepča (Gvozd), een plaats in de Kroatische gemeente Gvozd
 Trepča (mijn), een mijncomplex in Kosovo